Снајдер има више значења:
 Снајдер (пушка)
 Округ Снајдер (Пенсилванија)
 Снајдер (Колорадо)
 Снајдер (Тексас)
 Снајдер (Небраска)
 Снајдер (Оклахома)